MHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mitchell (Dakota del Sud) (Stati Uniti)